Евге́ний Ефи́мович Ефи́мов (), советский оператор и режиссёр документального кино, фронтовой кинооператор в годы Великой Отечественной войны. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1968), лауреат Сталинской премии второй степени (1949).

Биография 
Родился . В 1926 году окончил Московский промышленно-экономический политехникум и кинокурсы имени Б. В. Чайковского. В 1926—1927 годах — лаборант, ассистент оператора кинофабрики «Госвоенкино». С 1927 года — оператор на 3-й фабрике «Совкино». После службы в РККА в 1929—1930 годах работал в качестве ассистента оператора на игровых картинах «Межрабпомфильма» и «Мосфильма»: «На льдине в океане» / «Бабий улов» (1931), «Друзья совести» / «Восстание в Руре» (1932), «Рваные башмаки» (1933), «Настенька Устинова» (1934), «Груня Корнакова» (1936), вторым оператором — на «Путь на Север» (1933). С 1936 года — на Московской студии кинохроники. В 1938 году принял участие в съёмках игровой картины «Победа» на «Мосфильме». 

На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1941 года, работал в киногруппах Северо-Западного, Ленинградского, Калининского, 2-го Украинского, 1-го Белорусского и Степного фронтов в паре с Николаем Лыткиным. В 1944 году был прикомандирован к Войску Польскому, снимал сюжеты  для польской кинохроники. 

После окончания войны — оператор и режиссёр на ЦСДФ. Кроме фильмов является автором сюжетов для кинопериодики: «Железнодорожник», «Новости дня», «Пионерия», «Советский спорт», «Союзкиножурнал» и других.

Член Союза кинематографистов СССР с 1957 года.

Скончался 19 апреля 1978 года в Москве.

Семья 
Жена — Целестина Львовна Клячко, детский писатель.

Фильмография 
 Оператор

  — Три ступени
  — Жемчужина восточного Крыма (Кара-Даг) (совм. с Ю. Серебряковым)
  — Путь свободен
  — Планеризм в СССР
  — Путь на Север
  — Ударом на удар (совм. с группой операторов)
  — Над Арктикой
  — Если завтра война
  — Лётное училище
  — Лётчики
  — Казахстан
  — Комбайнеры Оськины
  — Коммунальное обслуживание Москвы (совм. с В. Ешуриным)
  — Москва коммунальная
  — Мясокомбинат Микояна
  — Навстречу ВСХВ (совм. с И. Толчаном)
  — Патриотки
  — Стахановцы ремонта комбайнов
  — Взятие Тихвина
  — По Татарстану (совм. с К. Соломахой)
  — На линии огня
  — Киноконцерт к двадцатипятилетию Красной Армии (совм. с Е. Андриканисом, М. Гиндиным)
  — Советские танкисты
  — Майданек — кладбище Европы (совм. с А. Форбертом, В. Форбертом)
  — Сыны Югославии (совм. с А. Левитаном, Р. Халушаковым)
  — Варшава
  — Взятие Берлина
  — Отстроим Варшаву
  — Приезд Временного польского правительства в Варшаву
  — 25-летие Монгольской Народной Республики
  — Монгольская Народная Республика
  — От чистого сердца
  — Мастера высоких урожаев
  — Слава Москве
  — XXXI Октябрь (совм. с группой операторов)
  — Демократическая Венгрия (совм. с С. Семёновым)
  — В честь семидесятилетия товарища И. В. Сталина. Спецвыпуск (совм. с С. Киселёвым, Г. Цветковым, З. Фельдманом, П. Шлыковым)
  — День Воздушного флота СССР (совм. с группой операторов)
  — От чистого сердца (к 70-летию И. В. Сталина) (не выпущен; совм. с Е. Андриканисом)
  — Пушкинские дни (совм. с группой операторов)
  — Советская Киргизия (совм. с Л. Котляренко, П. Опрышко, М. Прудниковым)
  — 1-ое Мая 1951 года (совм. с группой операторов)
  — Делегация дружбы (посещение СССР делегациями из Финляндии) (совм. с группой операторов)
  — Волго—Дон (совм. с Б. Небылицким, Е. Лозовским, И. Михеевым)
  — Открытие Волго-Донского судоходного канала имени Ленина (совм. с группой операторов)
  — Дружественные встречи (совм. с Г. Епифановым, Б. Небылицким, И. Сокольниковым, В. Штатландом)
  — Лев Толстой
  — А. П. Чехов
  — ВДНХ
  — 1905 год
  — 50-летие русской революции 1905 года
  — В чудесном городе (совм. с И. Гутманом, А. Сёминым, А. Щекутьевым)
  — Город чудес
  — Мелодии фестиваля (совм. с С. Волем, И. Гутманом, А. Сёминым)
  — На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (совм. с Г. Захаровой, А. Левитаном, А. Сологубовым, А. Щекутьевым)
  — Счастье трудных дорог (совм. с А. Зенякиным, А. Кричевским)
  — Бернард Шоу (совм. с Л. Котляренко)
  — Кабульская промышленная выставка
  — Лейпцигская ярмарка
  — Международная выставка в Кабуле (совм. с Б. Шером, Б. Лавровым)
  — Ф. М. Достоевский
  — Афганистан (совм. с В. Лавровым, Б. Шером)
  — Здесь жил Ленин
  — Надежда Константиновна Крупская
  — СССР за сотрудничество между народами (совм. с А. Листвиным)
  — Говорит спутник (совм. с Л. Какошвили, А. Крыловым)
  — Н. К. Крупская
  — СССР за сотрудничество между народами
  — Чехов
  — Чехословацкое стекло
  — Шекспировский мемориальный театр в Москве (совм. с А. Хавчиным)
  — Живопись Великобритании
  — Автографы на льду (совм. с И. Горчилиным, Е. Мухиным, А. Сологубовым)
  — Выше самых высоких гор (совм. с А. Левитаном)
  — Цыганские напевы (совм. с Д. Рымаревым)
  — Тайна Страдивари
  — Шаги большой гимнастики (совм. с группой операторов)
  — Наша Ярославна
  — Уходим в море (совм. с А. Левитаном)
  — Имени Войтовича
  — Искусство миллионов (совм. с Ю. Буслаевым)
  — Начало великого пути
  — В мире прекрасного
  — На самом большом стадионе
  — Национальные спортивные игры
  — Ветер века
  — Этого вы не видели (о Центральном государственном архиве кинофотодокументов СССР)
  — Склероз совести
  — Письмо китайскому другу
  — Радушие Афганской земли (совм. с Л. Максимовым)
  — Великий план
  — Фронтовики, оденьте ордена!
  — Великий план
  — Ночь над Китаем (совм. В. Буховцевой, Л. Копысовым)
  — Под Москвой в Мытищах (о Мытищинском комбинате «Стройпластмасс»)
  — Шагреневая кожа (фильм-спектакль)

 Режиссёр
  — Комбайнеры Оськины (совм. с Г. Кумяльским)
  — Цыганские напевы
  — Поёт Государственный академический хор Советского Союза
  — Тайна Страдивари
  — Уходим в море
  — Начало великого пути
  — В мире прекрасного
  — На самом большом стадионе
  — Национальные спортивные игры

Награды и звания 
 орден Знак Почёта (17 июня 1937) — за съёмки трансарктического перелёта на самолете Н-120 по маршруту Москва — мыс Челюскин
 медаль «За оборону Сталинграда» (1943)
 медаль «За оборону Ленинграда» (1943)
 орден «Крест Грюнвальда» III степени (1943; Польская Народная Республика)
 медаль «За взятие Берлина» (1945)
 медаль «За освобождение Варшавы» (1945)
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
 орден Полярной звезды (Монголия) ((27 июля 1946 года; за съемки документального фильма "25-летие Монгольской Народной Республики")
 Сталинская премия второй степени (1949) — за фильм «Демократическая Венгрия» (1948)
 орден Заслуг Венгерской Народной Республики III степени (1951)

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Фронтовые кинооператоры Великой Отечественной войны
Кинодокументалисты
Кинорежиссёры-документалисты СССР
Операторы-постановщики
Персоналии:Мосфильм
Персоналии:ЦСДФ
Члены Союза кинематографистов СССР